I generali italiani della Grande guerra, A-B è un libro pubblicato dagli storici Paolo Gaspari e Paolo Pozzato nel 2011, con introduzione del generale Enrico Pino ed edito in collaborazione con l'Ufficio Storico dell'Esercito italiano. Esso è il primo volume di una serie enciclopedica dedicata alle biografie degli oltre seicento ufficiali generali italiani che combatterono la Grande guerra sul fronte italiano ed all'estero.

Tema

La storiografia ed in generale la percezione del grande pubblico rispetto all'ufficialità italiana che combatté la prima guerra mondiale è stata a lungo gravata da una serie di giudizi negativi, provenienti da fattori di ordine ideologico o politico. La critica nei confronti della classe dirigente del Regio esercito, ed in particolare nei confronti degli ufficiali generali è stata in particolare determinata dall'esigenza di demolire l'immaginario legato al militarismo ed all'interventismo, temi cari in particolare al Regime fascista.

L'unica fonte biografica a disposizione degli studiosi era costituita dalle varie edizioni dell'Enciclopedia militare, redatta durante il Ventennio, la quale dal punto di vista scientifico si presentava a volte troppo encomiastica e sicuramente incompleta, dato che da essa mancavano i profili di tutti i generali oppositori del regime, nonché di quelli di origine ebraica. In questo lavoro, gli autori hanno cercato di colmare questa lacuna, elaborando le biografie dei comandanti della Grande guerra secondo criteri scientifici, includendo anche coloro che erano stati esclusi per ragioni politiche.

Il primo volume contiene le biografie di alcuni personaggi notevoli, tra cui Alberico Albricci, Giovanni Ameglio, Pietro Badoglio, Roberto Bencivenga, Gabriele Berardi, Giorgio Boccacci, Luigi Bongiovanni, Fileno Briganti, Ugo Brusati.

Edizioni

 

Saggi storici sulla prima guerra mondiale